Flugmaschine ist 
 ein anderes Wort für Flugzeug
 das Fachwort für eine Hebemaschine als Teil der Bühnenmaschinerie im Theater